Фене́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Сен-ле-Нобль. Расположена в 21 км к востоку от Дуэ и в 18 км к западу от Валансьена, в 4 км от автомагистрали А21 «Рокада Миньер».

Население (2017) — 5 385 человек.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 4,9 %
 строительство — 21,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 26,8 %
 государственные и муниципальные службы — 46,8 %

Уровень безработицы (2017) — 18,6 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 18 210 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Фенена с 2014 года занимает Арлетт Дюпиле (Arlette Dupilet). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею левый список одержал победу во 2-м туре, получив 49,94 % голосов (из трех списков).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Нор